Bestenreiner ist der Name von

 Erika Bestenreiner (* 1926), österreichische historische Publizistin
 Friedrich Bestenreiner (* 1924), österreichischer Physiker und Hörspielautor